Alströmer är familjenamnet för flera besläktade personer samt namnet på olika företeelser som namngetts efter personer med namnet Alströmer. 2015 bar 18 personer efternamnet. Mest känd är entreprenören Jonas Alströmer från Alingsås som grundade Alingsås manufakturverk och populariserade potatisen.

Släkt
 Alströmer (adelsätt)

Personer
 Claes Alströmer (1736–1794), svensk industriman
 Johan Alströmer (1742–1786), svensk industriman
 Jonas Alströmer, flera personer
 Jonas Alströmer (1685–1761), svensk entreprenör
 Jonas Alströmer (1769–1845), svensk ämbetsman
 Jonas Alströmer (1807-1891), svensk friherre
 Oscar Alströmer (1811-1888), svensk friherre
 Jonas Alströmer (1877–1955), svensk diplomat
 Jonas Alströmer den yngre (1840–1917), svensk riksdagsman
 Margareta Alströmer (1763–1816), svensk konstnär och sångerska
 Oscar Alströmer (1811–1888), svensk politiker
 Patrick Alströmer (1733–1804), svensk industriman
 Thore Alströmer (1879–1945), svensk riksdagsman

Övrigt
 Alströmergatan, Stockholm
 Alströmergymnasiet, Alingsås
 Alströmeriasläktet, sydamerikanskt växtsläkte
 Alströmeriaväxter, växtfamilj

Se även
 Ahlström (Alström)

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor